Ralph Miller (golfer), een Nederlands golfer
Ralph Miller (componist), een Amerikaans componist
Ralph Miller (basketbalcoach), een Amerikaanse basketbalcoach
Ralph Miller (voetballer), een Brits voetballer